

Anno 
 867 o 867 a.C.

Codici 
 867 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio di Saji, a Saji, nella Prefettura di Tottori in Giappone

Matematica 
 867 – numero